Байгали́ Ерме́кович Серкеба́ев (, 27 июня 1958, Алма-Ата, Казахская ССР) — советский, казахский музыкант, пианист, аранжировщик, продюсер, автор песен. Заслуженный деятель Республики Казахстан.

Биография 
Сын народного артиста СССР, оперного певца (баритон) Ермека Серкебаева. Окончил Алматинскую консерваторию им. Курмангазы по классу фортепиано.

После окончания консерватории работал в коллективе «Арай», аккомпанировавшем казахской певице Розе Рымбаевой. В 1982 году все музыканты «Арая» разошлись, и Роза предложила Байгали собрать и возглавить новую группу. Новый состав группы был набран, но название осталось прежним — «Арай». Впоследствии «Арай» переименовали в «Алма-Ата-Студио», далее — в «A’Studio». На данный момент занимается продюсированием собственного коллектива «A’Studio», The Jigits и нескольких других. В начале 1990-х годов режиссёром Алексеем Берковичем о группе «А-Студио» был снят музыкальный фильм «Джулия» с участием самих музыкантов.

Является совладельцем московского клуба-ресторана Emporio Cafe.

Женат. Супруга — Раушан Серкебаева. У пары две дочери: старшая Камила и младшая Сана. Камила и Сана получили образование по классу скрипки. Камила в Алматы и Астане начала заниматься продвижением проекта TheatreHD. Главная его особенность — показ громких мировых театральных премьер на большом экране.

12 февраля 2015 года в ресторане Emporio Сafe состоялась презентация группы The Jigits, продюсером которой является Байгали и казахстанский композитор Ринат Гайсин. The Jigits — молодая группа состоящая из финалистов первой казахстанской «Фабрики звёзд», родившаяся в своем полном составе на международном конкурсе «Новая Волна», где парни достойно заняли 4-е место. Казахстанский бойз-бэнд, в состав которого входят Равиль Исаков, Алишер Егембердиев и Батыржан Тазабеков.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы А’Студио

Певцы и певицы Казахстана
А’Студио
Выпускники Казахской консерватории
Владельцы ресторанов